— железнодорожная станция на линии Одавара, расположенная в посёлке Мацуда префектуры Канагава. Станция расположена в 71,8 километра от конечной станции линии — . Неподалёку расположена станция JR  линии Линия Готэмба, JR Central. Станция была открыта 1-го апреля 1927-го года. Нынешнее здание станции было построено в 1980-м году, в то время как старое здание было перемещено в парк развлечений Мукогаока, где служит как железнодорожный музей.

Планировка станции 
2 платформы островного типа и 4 пути.

Близлежащие станции

Ссылки 
 — Информация по станции 
 Kanagawa, Japan Tourist Guide 
 Сайт муниципалитета }
 Официальный сайт Туристической Ассоциации Мацуда